Ла-Нава-де-Сантьяго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 45 км². Население — 1072 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса